L'expression Sept Merveilles du monde désigne, depuis des siècles, sept monuments de l'Antiquité, dont la liste est attribuée, selon les historiens, à l'un ou l'autre des écrivains hellénistiques suivants :  Antipater de Sidon, Philon de Byzance, Strabon, Hérodote et Diodore de Sicile. Cette liste aurait été dressée, selon les estimations, en  De ces sept monuments, seule subsiste la pyramide de Khéops, sur le plateau de Gizeh, à proximité du Caire, en Égypte.

L'idée en a été reprise, au , en deux occasions :
pour établir une liste des Sept Merveilles du monde moderne, dressée par l'American Society of Civil Engineers, et qui concerne des ouvrages bâtis au cours du  ;
pour dresser une liste des Sept nouvelles merveilles du monde, établie par sélection successive à partir de 1999, et dont le palmarès est dévoilé le  (7/7/7).

Littérature

 Sept Merveilles du Monde : grande féerie en 20 tableaux d'Adolphe d'Ennery et Eugène Grangé, musique et ballets de M. Gondois; représentée la première fois au théâtre de la Porte-Saint-Martin, le .

Voir aussi 

 
 

pt:Sete maravilhas do Mundo (desambiguação)